Krystal – personaggio della serie di videogiochi Star Fox
Krystal – variante del nome proprio di persona femminile Crystal
Krystal – catena di Fast food statunitense
Krystal Steal – pornodiva statunitense
Krystal – cantante e attrice sudcoreana
 Krystal – film del 2017 diretto da William H. Macy